Тюково — топоним в России:

 Тюково — деревня, Орловская область, Новосильский район.
 Тюково — село, Рязанская область, Клепиковский район.
 Тюково — село, Республика Татарстан, Актанышский район.

См. также 
 Тюковское сельское поселение
 Тюков
 Тюковной